Tupungato kan syfta på:

 Tupungato (vulkan), berg i Argentina och Chile.
 Departamento de Tupungato, kommun i Argentina.
 Tupungato (ort), huvudort i kommunen.